Velika nagrada Kanade 1979 je bila štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1979. Odvijala se je 30. septembra 1979.

Dirka 

|-
! 1
| 27
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 72
| 1:52:06,892
| 1
| 9
|-
! 2
| 12
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 72
| + 1,080 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 28
|  Clay Regazzoni
| Williams-Ford
| 72
| + 1:13,656
| 3
| 4
|-
! 4
| 11
|  Jody Scheckter
| Ferrari
| 71
| +1 krog
| 9
| 3
|-
! 5
| 3
|  Didier Pironi
| Tyrrell-Ford
| 71
| +1 krog
| 6
| 2
|-
! 6
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 70
| +2 kroga
| 17
| 1
|-
! 7
| 5
|  Ricardo Zunino
| Brabham-Ford
| 68
| +4 krogi
| 17
| 
|-
! 8
| 14
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 67
| +5 krogov
| 15
| 
|-
! 9
| 17
|  Jan Lammers
| Shadow-Ford
| 67
| +5 krogov
| 21
| 
|-
! 10
| 1
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 66
| Brez goriva
| 10
| 
|-
! Ods
| 6
|  Nelson Piquet
| Brabham-Ford
| 61
| Menjalnik
| 4
| 
|-
! Ods
| 36
|  Vittorio Brambilla
| Alfa Romeo
| 52
| Gorivo
| 18
| 
|-
! Ods
| 25
|  Jacky Ickx
| Ligier-Ford
| 47
| Menjalnik
| 16
| 
|-
! Ods
| 4
|  Jean-Pierre Jarier
| Tyrrell-Ford
| 33
| Motor
| 13
| 
|-
! Ods
| 33
|  Derek Daly
| Tyrrell-Ford
| 28
| Motor
| 24
| 
|-
! Ods
| 31
|  Hector Rebaque
| Rebaque-Ford
| 26
| Šasija
| 22
| 
|-
! Ods
| 15
|  Jean-Pierre Jabouille
| Renault
| 24
| Zavore
| 7
| 
|-
! Ods
| 18
|  Elio de Angelis
| Shadow-Ford
| 24
| Vžig
| 23
| 
|-
! Ods
| 2
|  Carlos Reutemann
| Lotus-Ford
| 23
| Vzmetenje
| 11
| 
|-
! Ods
| 29
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 20
| Zavrten
| 14
| 
|-
! Ods
| 8
|  Patrick Tambay
| McLaren-Ford
| 19
| Motor
| 20
| 
|-
! Ods
| 16
|  René Arnoux
| Renault
| 14
| Trčenje
| 8
| 
|-
! Ods
| 9
|  Hans Joachim Stuck
| ATS-Ford
| 14
| Trčenje
| 12
| 
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Ford
| 10
| Motor
| 5
| 
|-
! DNQ
| 30
|  Jochen Mass
| Arrows-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 22
|  Marc Surer
| Ensign-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 20
|  Keke Rosberg
| Wolf-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 19
|  Alex Ribeiro
| Fittipaldi-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 24
|  Arturo Merzario
| Merzario-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! WD
| 5
|  Niki Lauda
| Brabham-Ford
| 
| Upokojitev
| 
| 
|}

Opombe 
 Najboljši štartni položaj: Alan Jones - 1:29.892
 Najhitrejši krog: Alan Jones - 1:31.272
 Vodilni: Gilles Villeneuve (1-50); Alan Jones (51-72).

Formula 1 sezona 1979
1979